Dit is een lijst van planetoïden 7701-7800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (7701) Zrzavý || 1990 TX8 || 14 oktober 1990 || A. Mrkos
|-
| (7702) - || 1991 PO13 || 5 augustus 1991 || H. E. Holt
|-
| (7703) - || 1991 RW || 7 september 1991 || E. F. Helin
|-
| (7704) Dellen || 1992 EB7 || 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (7705) Humeln || 1993 FU7 || 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (7706) Mien || 1993 FZ36 || 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (7707) Yes || 1993 HM1 || 17 april 1993 || C. W. Hergenrother
|-
| (7708) - || 1994 GF9 || 11 april 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7709) - || 1994 RN1 || 8 september 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7710) Ishibashi || 1994 WT2 || 30 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (7711) Říp || 1994 XF || 2 december 1994 || Z. Moravec
|-
| (7712) - || 1995 TB1 || 12 oktober 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7713) Tsutomu || 1995 YE || 17 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (7714) Briccialdi || 1996 CC1 || 9 februari 1996 || Stroncone
|-
| (7715) Leonidarosino || 1996 CR7 || 14 februari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (7716) Ube || 1996 DA3 || 22 februari 1996 || A. Nakamura
|-
| (7717) Tabeisshi || 1997 AL5 || 7 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (7718) Desnoux || 1997 EP30 || 10 maart 1997 || C. Buil
|-
| (7719) - || 1997 GT36 || 7 april 1997 || LINEAR
|-
| (7720) Lepaute || 4559 P-L || 26 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7721) Andrillat || 6612 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7722) Firneis || 2240 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7723) Lugger || 1952 QW || 28 augustus 1952 || Universiteit van Indiana
|-
| (7724) - || 1970 OB || 24 juli 1970 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (7725) Selʹvinskij || 1972 RX1 || 11 september 1972 || N. S. Chernykh
|-
| (7726) Olegbykov || 1974 QM2 || 27 augustus 1974 || L. I. Chernykh
|-
| (7727) Chepurova || 1975 EA3 || 8 maart 1975 || N. S. Chernykh
|-
| (7728) Giblin || 1977 AW2 || 12 januari 1977 || E. Bowell
|-
| (7729) Golovanov || 1977 QY3 || 24 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (7730) - || 1978 NN1 || 4 juli 1978 || L. I. Chernykh
|-
| (7731) - || 1978 UV || 28 oktober 1978 || H. L. Giclas
|-
| (7732) Ralphpass || 1978 VE9 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (7733) - || 1979 MH4 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (7734) - || 1979 MZ6 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (7735) - || 1980 UL1 || 31 oktober 1980 || S. J. Bus
|-
| (7736) Nizhnij Novgorod || 1981 RC5 || 8 september 1981 || L. V. Zhuravleva
|-
| (7737) Sirrah || 1981 VU || 5 november 1981 || E. Bowell
|-
| (7738) Heyman || 1981 WS1 || 24 november 1981 || Oak Ridge Observatory
|-
| (7739) Čech || 1982 CE || 14 februari 1982 || L. Brožek
|-
| (7740) Petit || 1983 RR2 || 6 september 1983 || E. Bowell
|-
| (7741) Fedoseev || 1983 RR4 || 1 september 1983 || L. G. Karachkina
|-
| (7742) Altamira || 1985 US || 20 oktober 1985 || A. Mrkos
|-
| (7743) - || 1986 JA || 2 mei 1986 || Copenhagen Observatory
|-
| (7744) - || 1986 QA1 || 26 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (7745) - || 1987 DB6 || 22 februari 1987 || H. Debehogne
|-
| (7746) - || 1987 RC1 || 13 september 1987 || H. Debehogne
|-
| (7747) Michałowski || 1987 SO || 19 september 1987 || E. Bowell
|-
| (7748) - || 1987 TA || 12 oktober 1987 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (7749) Jackschmitt || 1988 JP || 12 mei 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7750) McEwen || 1988 QD1 || 18 augustus 1988 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7751) - || 1988 UA || 16 oktober 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7752) Otauchunokai || 1988 US || 31 oktober 1988 || T. Niijima, K. Kanai
|-
| (7753) - || 1988 XB || 5 december 1988 || Y. Oshima
|-
| (7754) - || 1989 TT11 || 2 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (7755) Haute-Provence || 1989 YO5 || 28 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (7756) Scientia || 1990 FR1 || 27 maart 1990 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7757) - || 1990 KO || 22 mei 1990 || E. F. Helin
|-
| (7758) Poulanderson || 1990 KT || 21 mei 1990 || E. F. Helin
|-
| (7759) - || 1990 QD2 || 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (7760) - || 1990 RW3 || 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (7761) - || 1990 SL || 20 september 1990 || R. H. McNaught
|-
| (7762) - || 1990 SY2 || 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (7763) Crabeels || 1990 UT5 || 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (7764) - || 1991 AB || 7 januari 1991 || S. Inoda, T. Urata
|-
| (7765) - || 1991 AD || 8 januari 1991 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (7766) Jododaira || 1991 BH2 || 23 januari 1991 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7767) Tomatic || 1991 RB5 || 13 september 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| (7768) - || 1991 SX1 || 16 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (7769) Okuni || 1991 VF4 || 4 november 1991 || S. Otomo
|-
| (7770) Siljan || 1992 EQ8 || 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (7771) Tvären || 1992 EZ9 || 2 maart 1992 || UESAC
|-
| (7772) - || 1992 EQ15 || 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (7773) - || 1992 FS || 23 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7774) - || 1992 UU2 || 19 oktober 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7775) Taiko || 1992 XD || 4 december 1992 || Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| (7776) Takeishi || 1993 BF || 20 januari 1993 || T. Urata
|-
| (7777) Consadole || 1993 CO1 || 15 februari 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7778) Markrobinson || 1993 HK1 || 17 april 1993 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (7779) Susanring || 1993 KL || 19 mei 1993 || J. B. Child
|-
| (7780) Maren || 1993 NJ || 15 juli 1993 || E. F. Helin, J. B. Child
|-
| (7781) Townsend || 1993 QT || 19 augustus 1993 || E. F. Helin
|-
| (7782) Mony || 1994 CY || 7 februari 1994 || Stroncone
|-
| (7783) - || 1994 JD || 4 mei 1994 || T. B. Spahr
|-
| (7784) - || 1994 PL || 5 augustus 1994 || T. B. Spahr
|-
| (7785) - || 1994 QW || 29 augustus 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7786) - || 1994 TB15 || 14 oktober 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7787) Annalaura || 1994 WW || 23 november 1994 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (7788) Tsukuba || 1994 XS || 5 december 1994 || A. Nakamura
|-
| (7789) Kwiatkowski || 1994 XE6 || 2 december 1994 || E. Bowell
|-
| (7790) Miselli || 1995 DK2 || 28 februari 1995 || Stroncone
|-
| (7791) Ebicykl || 1995 EB || 1 maart 1995 || M. Tichý
|-
| (7792) - || 1995 WZ3 || 18 november 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7793) - || 1995 YC3 || 27 december 1995 || NEAT
|-
| (7794) Sanvito || 1996 AD4 || 15 januari 1996 || U. Munari, M. Tombelli
|-
| (7795) - || 1996 AN15 || 14 januari 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (7796) Járacimrman || 1996 BG || 16 januari 1996 || Z. Moravec
|-
| (7797) Morita || 1996 BK2 || 26 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (7798) - || 1996 CL || 1 februari 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (7799) Martinšolc || 1996 DW1 || 24 februari 1996 || Kleť
|-
| (7800) Zhongkeyuan || 1996 EW2 || 11 maart 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program|}

Planetoïdenlijsten